Unterweg ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Unterweg (Gemeinde Bischofstetten), Ortschaft von Bischofstetten, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Unterweg (Gemeinde St. Georgen), Ortschaft von St. Georgen am Walde, Bezirk Perg, Oberösterreich
 Unterweg (Gemeinde Navis), Ortschaft von Navis, Bezirk Innsbruck-Land, Tirol

Siehe auch: 
 Oberweg (Begriffsklärung)